Es defineix com moment dipolar químic (μ) a la mida de la intensitat de la força d'atracció entre dos àtoms, és l'expressió de l'asimetria de la càrrega elèctrica en un enllaç químic. Està definit com el producte entre la distància "d" que separa a les càrregues (longitud de l'enllaç) i el valor de les càrregues iguals i oposades en un enllaç químic:

Usualment es troba expressat en Debyes (1 D = 1 A. 1 ues). El valor de q pot interpretar-se com el grau de compartició de la càrrega, és a dir, segons les diferències d'electronegativitat, que percentatge (100q) de la càrrega compartida per l'enllaç covalent està desplaçada cap a la càrrega en qüestió. Dit d'una altra manera, q representa la part d'un electró que està essent "sentida" de més o de menys por les càrregues en qüestió.

Vector μ 

És de gran importància la participació del moment dipolar com un vector amb direcció cap a l'àtom més electronegatiu de l'enllaç. Prenguem l'exemple del diòxid de carboni (CO₂), degut a la diferència d'electronegativitats als enllaços C-O trobem un μ diferent de 0, però la molècula de CO₂, experimentalment, demostra no ser polar. Això es deu al fet que la geometria molecular del CO₂ determina que ambdós vectors μ dels dos enllaços C-O es cancel·len per suma vectorial. Això demostra que la polaritat de les molècules depèn tant dels moments dipolars d'enllaç, com de la geometria molecular determinada per la teoria RPECV, i d'aquesta manera acaba resultant en un moment dipolar molecular (suma vectorial dels moments dipolars parcials).

Importància de μ en l'atracció dipol-dipol 

La intensitat de les forces d'atracció entre molècules polars (dipol-dipol) està determinada pel moment dipolar de cada una d'elles, actuant de manera directament proporcional. Així, mentre més polar siga la molècula (major μ), major serà la intensitat de les forces d'atracció intermoleculars de tipus dipol-dipol que presenti en les substàncies.

Vegeu també 
 Força intermolecular
 Enllaç químic
 Polaritat química

Propietats químiques